Сергей Павлович Максименко (род. 31 октября 1957 года) — советский игрок в хоккей с мячом.

Карьера 
Воспитанник первоуральского хоккея с мячом. Выступал в составе «Уральского трубника» с 1974 года. Чемпион мира среди юниоров 1976 года.

В 1976-78 годах проходил действительную военную службу в составе свердловского СКА.

В 1978 году вернулся в Первоуральск.

В 1980-91 годах выступал за горьковский «Старт».

Трижды (1982, 1985, 1986) включался в список 22 лучших хоккеистов сезона.

Сергей Максименко — лучший бомбардир чемпионатов СССР 1985 и 1989 годов. С 499 голами занимает седьмую позицию в списке бомбардиров чемпионата СССР. Лучший бомбардир за всю историю «Старта» — 387 голов.

В 1982 году — победитель Международного турнира на призы газеты «Советская Россия» в составе сборной СССР.

С 1992 по 2000 год играл в финском «Вейтеря» (Лаппенранта). В 1993 году стал бронзовым, а в 1994 — серебряным призёром чемпионата Финляндии. За 8 сезонов забил 221 гол, что является вторым результатом среди российских легионеров.

Закончив игровую карьеру остался жить в городе Лаппенранта. Работает по специальности, не связанной со спортом.

Сын Павел играл в нескольких скандинавских клубах, а также в сезоне 2003/04 года — в «Старте».

Ссылки 
 Sergej Maksimenko

Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Вейтеря»
Хоккеисты с мячом СССР